Fouchécourt (Haute-Saône)
 Fouchécourt (Vosges)